Мосино — название населённых пунктов в России.

Владимирская область 
 Мосино — село в составе муниципального образования город Владимир Владимирской области.

Пермский край 
 Мосино — деревня в Верещагинском районе.
 Мосино — деревня в Ильинском районе.
 Мосино — село в Октябрьском районе.
 Мосино — деревня в Юсьвинском районе.